Schloss Lauterbach bezeichnet mehrere Schlösser:

Schloss Lauterbach (Bergkirchen) in Bergkirchen, Landkreis Dachau
Schloss Lauterbach (Ebersbach) in Ebersbach, Landkreis Meißen
Schloss Lauterbach (Neukirchen) in Neukirchen/Pleiße
 Lauterbacher Schloss wird das heutige Schloss der Burg Lauterbach (Lauterbach) genannt, in Lauterbach, im  Vogelsbergkreis, Hessen
 gelegentliche Bezeichnung für das ehemalige Schloss auf Hof Lauterbach, Vöhl, Ortsteil Obernburg, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen

Außerdem gibt es eine abgegangene Burg Lauterbach (Freystadt).

Siehe auch:
 Schloss Laudenbach